Le terme forêt interdite peut désigner :

 un lieu : la sombre forêt interdite située dans les limites de l'enceinte de Poudlard, dans l'Univers de Harry Potter.
 un film : La Forêt interdite (Wind Across the Everglades), réalisé par l'américain Nicholas Ray en 1958.
 un roman : Forêt interdite (Noaptea de Sânziene),  de l'écrivain roumain Mircea Eliade paru en 1955.